szölkup nyelv
 szölkup nép